Мо́ура () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Моура, Ана (род. 1979) — всемирно известная португальская исполнительница фаду.
 Моура, Ана (род. 1986) — португальская бадминтонистка.
 Моура, Вагнер (род. 1976) — бразильский актёр театра и кино.
 Моура, Дэвид (1987) — бразильский дзюдоист.
 Моура, Жуан ди — португальский шахматист.
 Моура, Леонардо (более известен как Лео Моура; род. 1978) — бразильский футболист, правый защитник.
 Моура, Рафаэл (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий.
 Моура, Уго (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Моура, Франсишку (род. 1999) — португальский футболист.
 Моура, Энрике (род. 1991) — бразильский футболист.

Составные фамилии 
 Граса Моура, Вашку (1942—2014) — португальский юрист, писатель, поэт, переводчик, политик.
 Карнейру де Моура, Клементина (1898—1992) — португальская художница.
 Моура да Силва, Лукас Родригес (род. 1992) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Оливейра Моура, Веверсон Леандро (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий.
 Силва Моура, Вененсиу да (1940—1999) — ангольский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Республики Ангола.
 Соуту де Моура, Эдуарду (род. 1952) — португальский архитектор, обладатель Прицкеровской премии 2011 года и премии Вольфа в области искусства. См. также 
 Леонардо Жозе Апаресидо Моура (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.